Een oscillerende windmolen is een apparaat dat windenergie omzet in elektrische energie, maar niet via de beweging van draaiende wieken, maar door de eigenfrequentie van een schotel die de wind opvangt. Het voordeel van deze oscillerende windmolen ten opzichte van conventionele windmolens dat deze minder risico oplevert voor vogels, minder geluid produceert en zorgt voor minder horizonvervuiling.

Oorsprong
Het apparaat is uitgevonden in Tunesië door het daar gevestigde bedrijf Saphon. De fabrikant noemt het apparaat The Saphonian. Het apparaat is geïnspireerd op klepperende zeil van een zeilboot. De molen bestaat uit een ronde schijf die oscilleert als er wind aanwezig is. Deze energie wordt over gedragen aan de hydraulische cilinders, die deze vervolgens omzetten in elektriciteit. Volgens het bedrijf heeft het prototype van 120 cm diameter, een technisch rendement van 80%. Het prototype produceert volgens de fabrikant 400 watt.

Windmolen